Listeromyces är ett släkte av svampar. Listeromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Listeromyces